Дробни́цкий — русская и украинская фамилия. Известные носители:
 Дробницкий, Григорий Карпович (1893—1986) — заслуженный агроном УССР.
 Дробницкий, Дмитрий Олегович (род. 1968) — российский политолог-американист, писатель.
 Дробницкий, Олег Григорьевич (1933—1973) — советский учёный, философ.